Batalla del río Yalu puede referirse a dos diferentes batallas en dos guerras distintas:

 Batalla del río Yalu (1894), durante la Primera Guerra Sino-Japonesa.
 Batalla del río Yalu (1904), durante la Guerra Ruso-Japonesa.